Polany (gromada w powiecie krośnieńskim)
 Polany (gromada w powiecie radomskim)